Ю́рий Дубро́вин:
 Дубровин, Юрий Валерьевич (род. 1984) — российский футболист.
 Дубровин, Юрий Дмитриевич (1939—2022) — советский и российский актёр театра и кино.
 Дубровин, Юрий Николаевич (1937—1983) — актёр, режиссёр, сценарист.